Baracco – famiglia nobile del Regno delle Due Sicilie e del Regno d'Italia
 Adriano Baracco – giornalista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore di fantascienza italiano
 Leopoldo Baracco – avvocato e politico italiano
 Sergio Baracco – personaggio televisivo italiano